Herblay, dérivé du latin Acebrelidum (« acéraie, ensemble d'érables »), est originellement le nom d'une commune française, aujourd'hui appelée Herblay-sur-Seine.

Culture et société 
 L'abbé d'Herblay, ou chevalier d'Herblay, est un personnage des Trois Mousquetaires, le roman d'Alexandre Dumas.

Toponyme 

 Herblay-sur-Seine (Herblay jusqu'en ), une commune située dans le Val-d'Oise (région Île-de-France, France),
 le canton d'Herblay-sur-Seine (anciennement canton d'Herblay), un canton du Val-d'Oise dont Herblay-sur-Seine est le chef-lieu,
 l'île d'Herblay, une île sur la Seine, qui appartient administrativement à la commune ci-dessus ;
 le doyenné d'Herblay-Taverny, une division du diocèse de Pontoise (Val-d'Oise, région Île-de-France, France) ;
 la patte d'oie d'Herblay, un carrefour et une zone d'activités commerciales situés le long de la route départementale 14 entre les communes de Franconville, Montigny-lès-Cormeilles, Herblay-sur-Seine et Pierrelaye (Val-d'Oise, région Île-de-France, France).